80-й выпуск  Флеш Валонь — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка стала 12-й в Мировом Туре UCI 2016 года и прошла 20 апреля 2016 года. Это одна из классических велогонкок в сезоне. Прошлогодний победитель Алехандро Вальверде из команды  принял участие в гонке, а также смог финишировать первым и тем самым защитить свой титул, став четырёхкратным победителем Флеш Валонь.

Участники 
В гонке приняли участие 25 команд (18 UCI WorldTeams, 7 UCI Professional Continental teams), представивших по 8 гонщиков. Всего на старт вышло 200 гонщиков.

Российские участники
  : Сергей Чернецкий (82), Алексей Цатевич (65)
  : Павел Брутт (116), Евгений Петров (сход), Юрий Трофимов (сход)

Маршрут 
Гонщики стартовали в Марш-ан-Фамене и финишировали в Юи. Спортсмены предстояло преодолеть 196 километров.

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт